Librije (Zutphen), kettingbibliotheek in Zutphen
 Librije (Enkhuizen), voormalige kettingbibliotheek in Enkhuizen, gesticht door Bernardus Paludanus
 Middelnederlands woord voor bibliotheek

Zie ook 
 De Librije, restaurant in Zwolle